

Бараба — село, Артинський міський округ, Свердловська область
 Бараба — село, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Бараба — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Бараба — село, Кетовський район, Курганська область

 Бараба — псевдонім Іваненка Григорія Васильовича, комуністичного діяча Західної України